Černý potok je název mnoha potoků v České republice:

 Biřička (potok) – levostranný přítok Labe v Hradci Králové, dříve pod názvem Černý potok
 Černý potok (přítok Bílého Labe) – pravostranný přítok Bílého Labe v okrese Trutnov
 Černý potok (přítok Bílého potoka, okres Svitavy) – pravostranný přítok Bílého potoka v okrese Svitavy
 Černý potok (přítok Bílého potoka, okres Trutnov) – levostranný přítok Bílého potoka v okrese Trutnov
 Černý potok (přítok Blanice) – pravostranný přítok Blanice v okrese Prachatice
 Černý potok (přítok Bobru) – pravostranný přítok Bobru v okrese Trutnov
 Černý potok (přítok Botiče) – pravostranný přítok Botiče v Praze-Újezdě, z Dendrologické zahrady Průhonice v okrese Praha-západ
 Černý potok (přítok Brziny) – pravostranný přítok Brziny v okrese Příbram
 Černý potok (přítok Bystřičky) – levostranný přítok Bystřičky v okrese Kroměříž
 Černý potok (přítok Cidliny) – pravostranný přítok Cidliny v okrese Jičín
 Černý potok (přítok Červenohorského potoka) – levostranný přítok Červenohorského potoka v okrese Jeseník
 Černý potok (přítok Čierňanky) – pravostranný přítok Čierňanky v okrese Frýdek-Místek a na Slovensku
 Černý potok (přítok Divoké Orlice) – pravostranný přítok Divoké Orlice v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Černý potok (přítok Drozdího potoka) – levostranný přítok Drozdího potoka v okrese Klatovy
 Černý potok (přítok Dřevnice) – levostranný přítok Dřevnice v okrese Zlín
 Černý potok (přítok Dubského potoka) – pravostranný přítok Dubského potoka v okrese Prachatice
 Černý potok (přítok Huťského potoka) - pravostranný přítok Huťského potoka v okrese Semily
 Černý potok (přítok Javornického potoka) – pravostranný přítok Javornického potoka v okrese Benešov
 Černý potok (přítok Jezernice) – pravostranný přítok Jezernice v okrese Olomouc
 Černý potok (přítok Kamenice) – levostranný přítok Kamenice v okresech Česká Lípa a Děčín
 Černý potok (přítok Košínského potoka) – levostranný přítok Košínského potoka v okrese Tábor
 Černý potok (přítok Křivsoudovského potoka) – levostranný přítok Křivsoudovského potoka v okrese Benešov
 Černý potok (přítok Loděnice) – levostranný přítok Loděnice v okrese Kladno
 Černý potok (přítok Losinky) – pravostranný přítok Losinky v okrese Šumperk
 Černý potok (přítok Mikulečského potoka) – levostranný přítok Mikulečského potoka v okrese Svitavy
 Černý potok (přítok Mohelnice) – pravostranný přítok Mohelnice v okrese Teplice a v Německu
 Černý potok (přítok Moravice) – levostranný přítok Moravice v okrese Bruntál
 Černý potok (přítok Odry) – pravostranný přítok Odry v okrese Ostrava-město
 Černý potok (přítok Olšiny) – levostranný přítok Olšiny (vodní nádrže Lipno) v Černé v Pošumaví v okrese Český Krumlov
 Černý potok (přítok Opavy) – pravostranný přítok Opavy v okrese Bruntál
 Černý potok (přítok Radbuzy) – pravostranný přítok Radbuzy v okrese Domažlice
 Černý potok (přítok Rakovnického potoka) – pravostranný přítok Rakovnického potoka v okrese Rakovník
 Černý potok (přítok Schwarzachu) – levostranný přítok Schwarzachu v okrese Domažlice
 Černý potok (přítok Slubice) – pravostranný přítok Slubice v okresech Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Chrudim
 Černý potok (přítok Smědé) – levostranný přítok Smědé v okrese Liberec
 Černý potok (přítok Stěnavy) – levostranný přítok Stěnavy v okrese Náchod
 Černý potok (přítok Svratky) – pravostranný přítok Svratky v okrese Žďár nad Sázavou
 Černý potok (přítok Telnického potoka) – levostranný přítok Telnického potoka v okrese Ústí nad Labem
 Černý potok (zdrojnice Teplé Vltavy) – zdrojnice Teplé Vltavy v okrese Prachatice
 Černý potok (přítok Úhlavy) – levostranný přítok Úhlavy v okrese Klatovy
 Černý potok (přítok Vidnavky) – pravostranný přítok Vidnavky v okrese Jeseník
 Černý potok (přítok Vltavy) – levostranný přítok Vltavy ve vodním nádrži Lipno prostřednictvím Černé zátoky ve Frymburku v okrese Český Krumlov
 Černý potok (přítok Vlčího potoka) – pravostranný přítok Vlčího potoka v okrese Karlovy Vary
 Černý potok (přítok Zlatého potoka) – levostranný přítok Zlatého potoka v okrese Jeseník
Černý potok (přítok potoka Jasení) – v obci Návsí

Označení může být použito též v názvu vesnic:

 Černý Potok – vesnice v okrese Chomutov

Související články 
 Černá (přítok Malše) – pravostranný přítok Malše v okrese Český Krumlov
 Černá Voda (rozcestník)
 Černá řeka

Hydronyma podle barev